Baturin bezeichnet:

Baturyn, Stadt in der Ukraine

Juri Michailowitsch Baturin (* 1949), russischer Politiker und Kosmonaut
Nikolai Baturin (1936–2019), estnischer Schriftsteller